Peterlik ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Peterlik (1899–1973), deutscher Politiker (GB/BHE), MdL Bayern
 Johannes Peterlik (* 1967), österreichischer Diplomat
 Karl Peterlik (* 1932), österreichischer Diplomat